«Сынни» ( — Победа) — станция Пхеньянского метрополитена. Расположена на линии Чхоллима между станциями «Тхонъиль» и «Понхва».

Открыта 6 сентября 1973 года в составе пускового участка Пхеньянского метрополитена «Пульгынбёль» — «Понхва».

«Сынни» — Колонно-стеновая станция глубокого заложения.

Станции Пхеньянского метрополитена
Пилонные станции